Hela har flere betydninger:

 Hela-halvøen – en polsk halvø
 MS Hela – et skib